Czartowskie Skały – skałki w Zaworach, w Górach Stołowych w Polsce
 Czartowskie Skały – skałki na Pogórzu Izerskim, w Sudetach Zachodnich